La gara di Fioretto individuale femminile all'interno del Campionato mondiale di scherma 2013 si è svolta il 7 agosto 2013.

La vincitrice è stata l'italiana Arianna Errigo che ha conquistato la prima medaglia d'oro individuale in una rassegna importante battendo in finale la tedesca Carolin Golubytskyi. La medaglia di bronzo è stata conquistata dall'altra italiana e campionessa olimpica in carica Elisa Di Francisca e dalla russa Inna Deriglazova.

Tabellone

Finali

Parte alta del tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa del tabellone

Sezione 3

Sezione 4

Voci correlate 
 Coppa del Mondo di scherma 2013

Altri progetti

Collegamenti esterni
 Sito ufficiale 
 Tabellone dai 32esimi agli ottavi 
 Tabellone dai quarti 
 Classifica finale 

Campionati mondiali di scherma 2013